Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2013 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по листопад 2013 року.

Зміни 
Усі попередні роки у області проводилося два чемпіонати, під егідою ФСТ «Колос», та під егідою Федерації футболу Хмельницької області (або Вишка). 2013 року обидва турніри проводилися Федерацією футболу Хмельницької області. Вишка стала називатися Прем’єр-лігою, а ФСТ «Колос» — Першою лігою.

Прем’єр-ліга

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2013 взяли участь 8 команд:

Фінальна таблиця 

|}

 Після 6-го туру Команда «Заслав'я» (Віньківці) знялась зі змагань у зв'язку з відсутністю фінансування. А результати анульовано.
 Згідно рішення КДК ХОФФ в матчі 10 тура «Случ» (Старокостянтинів) — «Збруч» (Волочиськ), команді «Збруч» зараховано технічну поразку (0:3), команді «Случ» технічну перемогу (3:0).

Результати матчів

Перша ліга

Груповий етап

Північна зона

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2013 Першої ліги (Північна зона) взяли участь 5 команд:

опис:
 ВЛ — Вища ліга
 фг — Фінальна група
 пг — Попередня група

Фінальна таблиця Північної Зони 

|}

Результати матчів

Південна зона

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2013 Першої ліги (Південної Зони) взяли участь 5 команд:

опис:
 ВЛ — Вища ліга
 фг — Фінальна група
 пг — Попередня група

Фінальна таблиця Південної Зони 

|}

Результати матчів

Фінальний етап

Група «А»

Фінальна таблиця Група «А» 

|}

Результати матчів Група «А»
 «Мотор-Січ-Збруч-2» (м. Волочиськ) — «Тетра» (м. Хмельницький) 2:0
 «Тетра» (м. Хмельницький) — «Евеліна» (смт. Ярмолинці) 3:1
 «Евеліна» (смт. Ярмолинці) — «Мотор-Січ-Збруч-2» (м. Волочиськ) 2:1

Фінальна таблиця Група «Б» 

|}

Результати матчів групи «Б»
 «Камчатка» (с. Теліжинці) — «Укрелітагро» (с. Михнів) 2:4
 «Укрелітагро» (с. Михнів) — «Епіцентр-Вікторія» (м. Городок) 0:2
 «Епіцентр-Вікторія» (м. Городок) — «Камчатка» (с. Теліжинці) +:-

1/2 фіналу 
 «Укрелітагро» (с. Михнів) — «Мотор-Січ-Збруч-2» (м. Волочиськ) 3:3 1:1
 «Епіцентр-Вікторія» (м. Городок) — «Тетра» (м. Хмельницький) 1:2 1:3

матч за 3-є місце 
 «Укрелітагро» (с. Михнів) — «Епіцентр-Вікторія» (м. Городок) 0:0 (по пен. 4:2)

Фінал 
 «Тетра» (м. Хмельницький) — «Мотор-Січ-Збруч-2» (м. Волочиськ) 1:0

Чемпіонат Хмельницької обласної організації ФСТ «Колос» з футболу серед команд КФК, АПК та СФСК-2013

Груповий етап

Північна зона

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької обласної організації ФСТ «Колос» з футболу серед команд КФК, АПК та СФСК з футболу 2013 Північної Зони взяли участь 5 команд:

опис:
 ВЛ — Вища ліга
 фг — Фінальна група
 пг — Попередня група

Фінальна таблиця Північної Зони 

|}

Результати матчів

Південна зона

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької обласної організації ФСТ «Колос» з футболу серед команд КФК, АПК та СФСК з футболу 2013 Південної Зони взяли участь 6 команд:

опис:
 ВЛ — Вища ліга
 фг — Фінальна група
 пг — Попередня група

Фінальна таблиця Південної Зони 

|}

Результати матчів

Фінальний етап

Група «А»

Фінальна таблиця Група «А» 

|}

Результати матчів Група «А»
 ФК «Ружична» (с. Ружична) — ФК «Полонне» (м. Полонне) — 3:0
 «Оболонь» (м. Городок) — ФК «Ружична» (с. Ружична) 3:3
 ФК «Полонне» (м. Полонне) — «Оболонь» (м. Городок) 7:0

Фінальна таблиця Група «Б» 

|}

Результати матчів групи «Б»
 ФК «Красилів» (м. Красилів) — «Колос» (м. Шепетівка) 0:0
 «Крила Рад» (смт. Дунаївці) — ФК «Красилів» (м. Красилів) 3:0
 «Колос» (м. Шепетівка) — «Крила Рад» (смт. Дунаївці) 1:1

матч за 3-є місце 
 ФК «Полонне» (м. Полонне) — «Колос» (м. Шепетівка) 0:6

Фінал 
 ФК «Ружична» (с. Ружична) — «Крила Рад» (смт. Дунаївці) 2:2 (по пен. 2:3)

Кубок області 
1/4 фіналу
 «Рідний Край» (с. Квітневе) — «Збруч» (м. Волочиськ) 1:6 0:3
 «Перлина-Поділля» (смт. Білогір'я) — ФК «Случ» (м. Старокостянтинів) 1:8 0:3
 «Камчатка» (с. Теліжинці) — «Поділля-Олімп» (м. Деражня) +:- *
 «Мотор-Січ-Збруч-2» (м. Волочиськ) — «Атланта» (с. Гаврилівці) 1:0 1:1

 *(Поділля-Олімп знялось з турніру, отож Камчатка автоматично виходить у півфінал)

1/2 фіналу
 «Збруч» (м. Волочиськ) — ФК «Случ» (м. Старокостянтинів) 0:2 0:2
 «Камчатка» (с. Теліжинці) — «Мотор-Січ-Збруч-2» (м. Волочиськ) 0:1 0:3

Фінал

24 серпня
 м. Старокостянтинів Стадіон «Центральний»
 ФК «Случ» (м. Старокостянтинів) — «Мотор-Січ-Збруч-2» (м. Волочиськ) 2:0
 Голи: Божко, 28, Сокович, 70.

Володар кубка області

 ФК «Случ» (м. Старокостянтинів)

Чемпіонати районів

Чемпіонат Хмельницького з футболу-2013

Фінальна таблиця Вища ліга 

|}

Фінальна таблиця Перша ліга 

|}

Фінальна таблиця Друга ліга 

|}

Чемпіонат Хмельницького району з футболу-2013

Фінальна таблиця Вища ліга 

|}

Фінальна таблиця Перша ліга (Група 1) 

|}

Фінальна таблиця Перша ліга (Група 2) 

|}

Плей-офф 

1/2 фіналу
 Олешин — Пархомівці 3:3 1:2
 Лісові Гринівці-2 — Чорний Острів-2 3:1 0:5

Матч за 3-є місце
 Лісові Гринівці-2 — Олешин +:-

Фінал
 Чорний Острів-2 — Пархомівці 1:2

Посилання 
 Кубок області: на оновленому стадіоні, на хорошому газоні
 Прем'єр-ліга Чемпіонату Хмельницької області з футболу-2013. Турнірна таблиця
 Чемпіонат Хмельницької обласної організації ФСТ «Колос» з футболу серед команд КФК, АПК та СФСК-2013. Фінальний етап
 Чемпіонат області з футболу-2013. Перша ліга. Фінальний етап

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
2013 у футболі
2013 в українському спорті
2013 у Хмельницькій області